Моха́ммед Махму́д ульд Áхмед Лу́ли, (, ) (1 января 1943 года, Тиджикжа, Французская Западная Африка — 16 марта 2019 года) — мавританский военный и политический деятель, глава государства (председатель Военного комитета национального спасения) в 1979—1980 годах.

Биография 
Родился в центральной части Мавритании в семье зажиточного торговца. Учился во французских военных училищах (Сен-Сир и Высшая школа интендантства). С ноября 1960 года — во вновь образованной мавританской армии. Занимался вопросами интендантской службы и финансов. К 1978 году был заместителем начальника военно-финансового управления.

После свержения правительства Моктара ульд Дадды в 1978 году вошёл в состав Военного Комитета национального возрождения (ВКНВ), отвечая за вопросы расследования злоупотреблений и контроля. 16 января 1979 года вошёл в постоянный секретариат ВКНВ и вскоре был назначен министром по вопросам госслужбы, высшего и профессионального образования.

После переворота 6 апреля 1979 года, организованного вместе с подполковниками А. Бусейфом и М. Х. Хейдаллой вошёл в состав Военного комитета национального спасения (ВКНС), созданного вместо ВКНВ (из состава ВКНС были выведены все гражданские лица) и занял пост министра общей занятости. Произведён в чин полковника.

После гибели 27 мая в авиакатастрофе А. Бусейфа и последовавших перестановок в руководстве страны 3 июня стал председателем ВКНС.

Основной проблемой оставалась западносахарская, поэтому с целью её решения в июле 1979 года М. Лули заявил об окончательном отказе Мавритании от притязаний на территорию Западной Сахары, что привело к резкому охлаждению отношений с Марокко, вскоре перешедшее в вооружённые столкновения. 21 августа от имени Мавритании денонсировал договор о совместной обороне с Марокко и подписал соглашение с Фронтом ПОЛИСАРИО. К декабрю 1979 года с территории Мавритании был выведен контингент марокканских войск (9 тыс. человек).

4 января 1980 года был свергнут полковником ульд Хейдаллой.

С тех пор жил в отрыве от политической и общественной сфер. Всегда считался честным, религиозным и сдержанным человеком.

Скончался 16 марта 2019 года от рака.

Примечания

Ссылки 
 Historical Dictionary of Mauritania
 Новейшая история стран Азии и Африки XX век (1945-2000) — Москва, “Владос”, 2001
 Anthony G. Pazzanita, « Mohammed Mahmoud Ould Louly », in Historical dictionary of Mauritania, Scarecrow Press, Lanham (Maryland); Toronto, Plymouth (Royaume-Uni), 2008, p. 338. ISBN 9780810855960.

Персоналии:Мавритания
Президенты Мавритании
Военачальники Мавритании
Полковники
Свергнутые президенты
Выпускники Университета Ганы
Выпускники Сен-Сира
Министры Мавритании
Умершие от рака